Armand Duforest (1890-1976), industriel français, militant du catholicisme social, député de la Sarthe ; 
 Dominique Duforest (né en 1951), responsable de médias, dirigeant de NRJ, RMC, RTL2, Rire et Chansons ;
 Jacqueline Duforest, productrice d'émissions de télévision comme Cadet Rousselle ou Le Palmarès des chansons ;
 Jean Duforest, cofondateur de Camaïeu et dirigeant d'ID group.